La saison 1987-1988 du championnat de France de basket-ball de Nationale 1A est la  du championnat de France de basket-ball, la  depuis la création de la LNB. La compétition prend la dénomination de Nationale 1A à compter de cette saison.

Le championnat de Nationale 1A de basket-ball est le plus haut niveau du championnat de France.

Seize clubs participent à la compétition. Les douze premiers du championnat sont qualifiés pour les play-offs. Le vainqueur des playoffs est désigné Champion de France. La victoire rapporte 3 points, le match nul 2 points et la défaite 0 point. Les équipes classées  et  descendent en Nationale 1B. Les clubs classés  et  disputent des barrages avec les clubs classées , , , ,  et  de Nationale 1B et s'affrontent au cours de deux tours, avec match aller chez le moins bien classé et match retour chez l'adversaire, le vainqueur étant désigné à la différence de points; le deuxième tour oppose les vainqueurs de ces confrontations avec match aller et belle éventuelle chez l'équipe la mieux classée et match retour chez l'équipe la moins bien classée. Les équipes vainqueurs de ce deuxième tour jouent en Nationale 1A la saison suivante. 

Le tenant du titre, Orthez, va tenter de conserver son titre. En raison de la création de la LNB et de la refonte des championnats nationaux, il n'y a pas eu d'équipes promues à l'issue de la saison 1986-1987; les seize équipes participantes faisaient partie de la Nationale 1 lors de la saison précédente. Reims,  et Saint-Étienne,  sont les deux équipes reléguées à l'issue de cette saison 1987-1988, ainsi que Vichy, , battu lors des barrages Nationale 1A/Nationale 1B.

Le 16 octobre 1987, lors de la , Hervé Dubuisson dépasse les 8669 points de Jean-Claude Bonato, et devient le meilleur marqueur de l'histoire de la Nationale 1/Pro A.

Limoges remporte le championnat pour la quatrième fois de son histoire en battant en finale Cholet deux manches à zéro.

Clubs participants

Classement final de la saison régulière 
La victoire rapporte 3 points, le match nul 2 points, la défaite 1 point, une défaite par forfait 0 point sur le score de 0 à 2. 

Nantes a été sanctionné par un match par forfait car l'équipe ne s'était pas présentée pour un match à rejouer à Avignon.

Playoffs 

Pour les huitièmes de finale, le match aller se joue chez l'équipe la moins bien classée lors de la saison régulière et le match retour chez l'équipe la mieux classée. La qualification revient à l'équipe ayant inscrit le plus grand nombre de points, en cas d'égalité à 1 victoire partout.

En quarts de finale, match aller chez le mieux classé, match retour chez le moins bien classé et belle éventuelle chez le mieux classé.

En demi-finales et en finale, match aller chez le moins bien classé, retour et belle éventuelle chez le mieux classé.

Détail des matches de la saison régulière

Leaders de la saison régulière

Récompenses individuelles

Notes et références

Articles connexes 
 Pro A (basket-ball)

Liens externes 
  Site officiel de la LNB

1988
Basket-ball en 1987
Basket-ball en 1988
Sport en France en 1987
Sport en France en 1988